Kyle Anderson (1987-2021) – angielski darter
 Kyle Anderson (ur. 1993) – amerykański koszykarz
Strony ujednoznaczniające